Krones AG, Duits fabrikant van installaties voor de voedingsindustrie
 Franz Krones (1835-1902), Oostenrijks historicus